Hammargren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bitte Hammargren
 Carl Hammargren
 Christer Hammargren - motocrossförare
 Erik Tullius Hammargren (f.1814) – kyrkoherde i Karlstad stift, ornitolog och författare
 Henning Hammargren (1900–1980), svensk sjöofficer
Karl Erik Hammargren (1858 - 1894) - filosof
 Kerstin Hammargren – fotomodell, senare känd som spa-entreprenören Kerstin Florian
 Sten Hammargren – löpare

Se även 
 Hammargrens

Svenska efternamn